Gutenfürst steht für:

 Gutenfürst (Teunz), Ortsteil der Gemeinde Teunz im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf (Bayern)
 Gutenfürst (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz im sächsischen Vogtland

Siehe auch:
 Bahnhof Gutenfürst, Bahnhof des Weischlitzer Ortsteils Gutenfürst in Sachsen